Большой взрыв ():

 Большой взрыв — космологическая теория начала расширения Вселенной, перед которым она находилась в сингулярном состоянии.
 «Большой взрыв» — девальвация шведской кроны в 1982 году.
 «Большой взрыв» — эпизод сериала «Доктор Кто».
 «Большой взрыв» — программа Андрея Разбаша, выходившая с 2003 по 2004 год на Первом канале.

 Big Bang (группа) из Южной Кореи.

См. также 
 
  (; «твин банг»; «твин-бэнг»)